
Кленово и Клёново — топонимы:

 Клёново — усадьба в Новой Москве, объект культурного наследия регионального значения.

Населённые пункты

Польша 
 Клёново — посёлок в Польше.

Россия 
 Кленово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Клёново — село в Троицком административном округе Москвы.
Клёново — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Кленово — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Клёново — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Кленово — деревня в Кимрском районе Тверской области.

См. также 
 Кленовка
 Кленовая
 Кленовое
 Кленовый